Шалаши — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Шалаши — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Шалаши — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Шалаши — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Шалаши — деревня в Глазовском районе Удмуртии.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Шалаши — село в Сакском районе.